Wilhelm der Jüngere ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm der Jüngere (Jülich) († 1304), niederländischer Adliger und Feldherr
 Wilhelm der Jüngere (Braunschweig-Lüneburg) (1535–1592), Fürst von Lüneburg